Toretocheilum är ett släkte av mossdjur. Toretocheilum ingår i familjen Lacernidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Toretocheilum